Старко́в (Старко́ва) — русская фамилия.

Старков 
 
 
 Старков, Арсений Викторович (1874—1927) — русский и советский биолог.
 Старков, Борис Анатольевич (род. 1948) — советский и российский историк и педагог.
 
 Старков, Василий Васильевич (1869—1925) — русский революционер, советский хозяйственный работник.
 Старков, Владимир Альфредович (1949—2013) — советский футболист.
 Старков, Владислав Андреевич (1940—2004) — советский и российский журналист, медиамагнат. Главный редактор газеты «Аргументы и факты».
 Старков, Георгий Вениаминович (1909—1943) — Герой Советского Союза.
 Старков, Дмитрий Петрович (1915—1986) — советский журналист, генерал-майор.
 
 Старков, Иван Евгеньевич (род. 1986) — российский футболист.
 Старков, Кирилл Олегович (род. 1987) — датский хоккеист.
 Старков, Максим Сергеевич (род. 1996) — российский футболист.
 Старков, Михаил Александрович (род. 1977) — российский дзюдоист.
 Старков, Павел Михайлович (1906—1996) — советский учёный.
 Старков, Сергей Александрович (род. 1984) — латвийский футболист.
 Старков, Сергий Прокопиевич (в монашестве Софроний; 1875—1932) — епископ РПЦ, епископ Арзамасский, викарий Нижегородской епархии.
 Старков, Степан Константинович (род. 1999) — российский хоккеист.
 Старков, Эдуард Сергеевич (1969—1997) — российский музыкант, поэт.
 
 Старков, Яков Михайлович (1775—1856) — русский полковник; участник Швейцарского похода Суворова и Отечественной войны 1812 года.



См. также 
 
 Старилов